Бре (, Brée) — многозначный термин.
 Бре — бельгийский город и коммуна.
 Бре — коммуна во французском департаменте Майен.
 Бре, Маттеус ван (1773—1839) — нидерландский и бельгийский художник, скульптор и архитектор.
 См. также 
 Бре